Паку может означать:
 Паку (Чьяпас) — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Сучьяпа.
 Паку (язык) — один из австронезийских языков Индонезии.
  — рыба семейства пираньевых.
  — рыба семейства пираньевых.
  — рыба семейства пираньевых.
 Пку (музыкальный инструмент) — армянский музыкальный инструмент.
 Паку, Роми (род. 1972) — японская сэйю.

См. также 
 Пак